A palavra Nehalem pode se referir a:
Nehalem - Cidade localizada no estado norte-americano de Oregon, no Condado de Tillamook.
Nehalem (microarquitetura) - Arquitetura nova empregada na geração Core i7 de processadores Intel

Desambiguação